Erbil (gouvernement), gouvernement (provincie) in Irak
 Erbil (stad), grote stad in Irak